Турнир Nebelhorn Trophy 2016 — международное соревнование по фигурному катанию сезона 2016/2017 годов. Турнир Небельхорн состоялось в баварском местечке Оберстдорф (Германия). Организатор турнира — Федерация фигурного катания Германии.

Это один из первых в сезоне международных турниров для спортсменов старшей возрастной категории. Фигуристы соревновались в мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.

Турнир «Nebelhorn Trophy 2016» прошёл на арене «Конькобежный Центр Оберсдорфа» с 22 по 24 сентября 2016 года. Это был третий этап серии Челленджер..

Результаты

Мужчины

Женщины 

WD — фигуристы не завершили выступления.

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 Результаты 

2016 год в фигурном катании
Nebelhorn Trophy
Фигурное катание в сезоне 2016/2017
Сентябрь 2016 года
Спорт в Германии в 2016 году